Феодор II Палеолог (; 1396—21 июня 1448) — деспот Мореи в 1408—1443 годах.

Происхождение 

Феодор II Палеолог был сыном византийского императора Мануила II Палеолога и его жены Елены Драгаш. Его дедом по материнской линии был сербский царь Константин Драгаш. Братьями Феодора были императоры Иоанн VIII Палеолог и Константин XI Палеолог, деспоты Мореи Димитрий и Фома Палеологи, а также деспот Фессалии Андроник Палеолог.

Биография 

Феодору было всего двенадцать лет, когда отец, провозгласил его деспотом Мореи в 1407 году, вместо умершего Феодора I Палеолога. До наступления совершеннолетия Феодора административными и политическими делами Мореи управлял его отец Мануил II Палеолог. 

В начале правления Феодор II всё время вёл войны с латинскими государствами Греции, пытаясь захватить весь Пелопоннес. Также деспот воевал с Венецианской республикой, помешавшей его попытке покорить Патры.

Политика Феодора резко изменилась после его брака с итальянской дворянкой Клеофой Малатестой. Этот брак устроил папа римский Мартин V, ставший союзником деспота Мореи. В письме, адресованом Феодору после смерти Мануила II, Мартин V называет его императором Константинополя, хотя на самом деле корона перешла к его старшему брату Феодора, Иоанну VIII Палеологу.

Вскоре началась война с деспотом Эпира Карлом I Токко. Феодор попросил помощи у брата Иоанна VIII. Император выслал подкрепление во главе со своим братом Константином Палеологом, который в 1428 году стал деспотом Мореи совместно с Феодором II. Объединенными силами братья разгромили эпирский флот в 1427 и завоевали Патры в 1430 году.

Однако, в 1438 году, на время путешествия во Флоренцию, Иоанн VIII назначил правителем Византии Константина, что подчеркивало то, что Иоанн выбрал его своим наследником. Но Константин был младшим братом Феодора II, и следующие несколько лет братья спорили за права на трон бездетного Иоанна VIII. В результате, в 1443 году Феодор пошёл на компромисс, и отдал свои права на престол в обмен на часть Мореи, принадлежавшую Константину и пригород Константинополя — Силиври.

Феодор II Палеолог умер в Силиври в 1448 году от чумы.

Семья 
От своей жены, Клеофы Малатесты, Феодор II имел как минимум одну дочь:
 Елена Палеолог (1428—11 апреля 1458) — жена кипрского короля Иоанна II.

Также известно, что Феодор II имел сына от кормилицы:
 Томас Эмануил Пьетро Палеолог — переехал на Кипр вместе с сестрой.

Литература

Ссылки 

 

Палеологи
Умершие от чумы
Деспоты Мореи